Itard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Itard (1774–1838), französischer Arzt und Otologe
 Jean Itard (Mathematiker) (1902–1979), französischer Mathematikhistoriker